Onderdistrict in Indonesië
 Payung (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Karo in de provincie Noord-Sumatra
Plaats in Indonesië
 Payung (Syiah Utama), een plaats in het bestuurlijke gebied Bener Meriah in de provincie Atjeh
 Payung (Bangka Selatan), een plaats in het bestuurlijke gebied Bangka Selatan in de provincie Banka-Billiton
 Payung (Weleri), een plaats in het bestuurlijke gebied Kendal in de provincie Midden-Java
 Payung (Karo), een plaats in het bestuurlijke gebied Karo in de provincie Noord-Sumatra
 Payung (Rajagaluh), een plaats in het bestuurlijke gebied Majalengka in de provincie West-Java